Известны два стабильных сульфида олова:
 Моносульфид олова — SnS
 Дисульфид олова — SnS2